Vier Schiffe der britischen Royal Navy trugen den Namen HMS Niobe nach der Figur der Niobe aus der Griechischen Mythologie:

 Die erste HMS Niobe war die 1800 eroberte französische 38-Kanonen-Fregatte Diane, die 1816 abgewrackt wurde.
 Die zweite HMS Niobe war eine Fregatte mit 28 Kanonen, die 1849 vom Stapel lief und 1861 an die Preußische Marine verkauft wurde.
 Die dritte HMS Niobe war eine hölzerne Sloop der Amazon-Klasse. Sie wurde 1866 gebaut und strandete 1874 vor Miquelon.
 Die vierte HMS Niobe war ein Geschützter Kreuzer der Diadem-Klasse, der 1897 vom Stapel lief. Sie wurde 1910 an die neu aufgestellte Royal Canadian Navy abgegeben, seit 1915 als Depotschiff genutzt und 1922 zum Abwracken verkauft.

Siehe auch 
 Niobe (Schiff)

Weblinks 
 Schiffsindex der Royal Navy (engl.)

Niobe